Orbital är härlett från ett latinskt adjektiv till orbis ("bana") och kan syfta på:
 Orbital, inom kvantmekaniken en vågfunktion för en elektron i ett fler-elektronsystem. Efter systemets natur kan begreppet specificeras som
 Atomorbital
 Molekylorbital
 Orbital (musikgrupp), en brittisk techno- och elektronisk musik-duo som bildades 1989
 Orbit, en elliptisk bana runt ett dominerande gravitationscentrum